Amerikai Egyesült Államok
Raleigh megye (Nyugat-Virginia)
 Ausztrália
Raleigh megye (Új-Dél-Wales)